Pola Elizejskie (gr. Elysion pedíon) – Elizjum, w mitologii miejsce pobytu dusz zmarłych, jednakże tylko herosów. 
 Pola Elizejskie w Paryżu (Avenue des Champs-Élysées) – główna, reprezentacyjna aleja Paryża.